Brent Johnson (né le  à Farmington au Michigan aux États-Unis) est un joueur de hockey sur glace professionnel de la Ligue nationale de hockey évoluant au poste de gardien de but.

Carrière 
D'abord repêché par l'Avalanche du Colorado au  ( au total) du repêchage de 1995, il joua aussi pour les Blues de Saint-Louis, où il connut ses meilleurs moments à ce jour en carrière, et avec les Coyotes de Phoenix. Il signe avec les Canucks de Vancouver avant le début de la saison 2005-2006, mais soumis au ballotage, il est réclamé par les Capitals avant qu'il n'ait pu disputer un match avec les Canucks.

Johnson est le petit-fils du membre du Temple de la renommée du hockey Sid Abel et le fils de l'ancien gardien de la LNH Bob Johnson. Johnson était devant les filets des Caps lors du match contre le Lightning de Tampa Bay du 4 février 2006, match dans lequel John Grahame, fils de l'ancien gardien Ron Grahame, garda les buts pour le Lightning. C'était la première fois dans l'histoire de la ligue que deux gardiens de la LNH de seconde génération s'affrontaient.

En juillet 2009, il signe avec les champions de la Coupe Stanley, les Penguins de Pittsburgh, un contrat pour une saison et pour épauler le gardien titulaire de l'équipe, Marc-André Fleury. Le 13 avril 2010, il prolonge son contrat avec les Penguins pour deux nouvelles saisons.

Il prend sa retraite en 2012.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1994-1995 || Platers d'Owen Sound || LHO || 18 || 3 || 9 || 1 || 904 || 95 || 4,98 || - || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Platers d'Owen Sound || LHO || 58 || 24 || 28 || 1 ||  || 243 || 4,54 || - || 1 || 32 || 6 || 2 || 4 || 371 || 29 || 4,69 || - || 0 || 9
|-
| 1996-1997 || Platers d'Owen Sound || LHO || 50 || 20 || 28 || 1 ||  || 201 || 4,31 || 89,1 || 1 || 12 || 4 || 0 || 4 || 253 || 24 || 5,69 || - || 0 || 4
|-
| 1997-1998 || IceCats de Worcester || LAH || 42 || 14 || 15 || 7 ||  || 119 || 3,19 || 89,9 || 0 || 4 || 6 || 3 || 2 || 332 || 19 || 3,43 || - || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || IceCats de Worcester || LAH || 49 || 22 || 22 || 4 ||  || 146 || 2,99 || 89,6 || 2 || 10 || 4 || 1 || 3 || 238 || 12 || 3,03 || 91,6 || 0 || 2
|-
| 1998-1999 || Blues de Saint-Louis || LNH || 6 || 3 || 2 || 0 || 286 || 10 || 2,1 || 92,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || IceCats de Worcester || LAH || 58 || 24 || 27 || 5 ||  || 161 || 2,91 || 91,1 || 3 || 25 || 9 || 4 || 5 || 561 || 23 || 2,46 || 93,1 || 1 || 0
|-
| 2000-2001 || Blues de Saint-Louis || LNH || 31 || 19 || 9 || 2 ||  || 63 || 2,17 || 90,7 || 4 || 2 || 2 || 0 || 1 || 62 || 2 || 1,94 || 94,4 || 0 || 0
|-
| 2001-2002 || Blues de Saint-Louis || LNH || 58 || 34 || 20 || 4 ||  || 127 || 2,18 || 90,2 || 5 || 2 || 10 || 5 || 5 || 590 || 18 || 1,83 || 92,9 || 3 || 4
|-
| 2002-2003 || IceCats de Worcester || LAH || 2 || 0 || 1 || 1 || 125 || 8 || 3,84 || 88 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Blues de Saint-Louis || LNH || 38 || 16 || 13 || 5 ||  || 85 || 2,47 || 90 || 2 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || IceCats de Worcester || LAH || 8 || 2 || 2 || 2 || 365 || 14 || 2,3 || 91 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Blues de Saint-Louis || LNH ||  || 4 || 3 || 1 || 493 || 20 || 2,43 || 90,1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Coyotes de Phoenix || LNH || 8 || 1 || 6 || 1 || 486 || 21 || 2,59 || 91,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Capitals de Washington || LNH || 26 || 9 || 12 || 1 ||  || 81 || 3,43 || 90,5 || 1 || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Capitals de Washington || LNH || 30 || 6 || 15 || 7 ||  || 99 || 3,61 || 88,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Bears de Hershey || LAH || 1 || 0 || 1 || 0 || 59 || 3 || 3,04 || 92,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Capitals de Washington || LNH || 19 || 7 || 8 || 2 ||  || 46 || 2,67 || 90,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Capitals de Washington || LNH || 21 || 12 || 6 || 2 ||  || 53 || 2,81 || 90,8 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 23 || 10 || 6 || 1 ||  || 51 || 2,76 || 90,6 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 31 || 1 || 1,91 || 89,6 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 23 || 13 || 5 || 3 ||  || 47 || 2,17 || 92,2 || 1 || 24 || 1 || 0 || 0 || 34 || 4 || 6,96 || 63,6 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 16 || 6 || 7 || 2 || 811 || 42 || 3,11 || 88,3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6,00 || 66,7 || 0 || 0

| 309 || 140 || 112 || 13 ||  || 744 || 2,63 || 90,4 || 14 || 52 || 15 || 5 || 6 || 738 || 27 || 2,20 || 91,3 || 3 || 6

Notes et références 

Naissance en mars 1977
Naissance dans le comté d'Oakland
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Bears de Hershey